Hafenamt steht für 
 die Behörde, der die Leitung des Hafenbetriebes obliegt, siehe Hafenkapitän 

Altes Hafenamt heißen:
Altes Hafenamt Dortmund
Altes Hafenamt Hamburg

Siehe auch:
 Oberhafenamt
 Städtisches Hafenamt (Worms)